Гакль () — прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Анна Гакль — дочка австрійських селян, відома тим, що врятувала двох радянських офіцерів, яким вдалося втекти з концтабору Маутгаузен
 Антон Гакль — німецький військовий льотчик-ас

Німецькі прізвища